

Presentación previa 
Alexander Zverev fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en segunda ronda ante Daniel Brands.

Filip Krajinović derrotó en la final a Paul-Henri Mathieu.

Cabezas de serie 

  Pablo Carreño Busta (Cuartos de final)
  Marcel Granollers (Primera ronda)
  Alexander Zverev (Segunda ronda)
  João Souza (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Damir Džumhur ''(Segunda ronda)
  Radu Albot ''(Primera ronda)
  Daniel Muñoz de la Nava ''(Segunda ronda)
  Matthias Bachinger ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Braunschweig 2015